troff steht für:

 troff, ein Textsatzsystem das für das Betriebssystem Unix entwickelt wurde

Troff ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Troff-Schaffarzyk (* 1969), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Kayden Troff (* 1998), US-amerikanischer Schachspieler